Laponia se poate referi la:

Laponia, regiune culturală din Suedia, Finlanda, Norvegia și Rusia
Laponia (Suedia) (Lappland), o provincie din nordul Suediei
Laponia (Finlanda) (Lappi / Lappland), o regiune din Finlanda
Laponia (provincie din Finlanda) (Lappi / Lappland), o fostă provincie din Finlanda, 1938–2009
Laponia (district electoral), un district electoral din Finlanda

Vezi și
Lapland

Laponia